НХЛ у сезоні 1973/1974 — 57-й регулярний чемпіонат НХЛ. Сезон стартував 10 жовтня 1973. Закінчився фінальним матчем Кубка Стенлі 19 травня 1974 між Філадельфія Флайєрс та Бостон Брюїнс перемогою «Флайєрс» 1:0 в матчі та 4:2 в серії. Це перша перемога в Кубку Стенлі «Філадельфія Флайєрс».

Підсумкові турнірні таблиці

Східний дивізіон

Західний дивізіон

Найкращі бомбардири

Плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал Кубка Стенлі

Володар Кубка Стенлі

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Посилання 
 Сезон 1973/1974 
 Офіційний сайт НХЛ 
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Архів 

Сезони НХЛ
1973 у хокеї з шайбою
1974 у хокеї з шайбою
1973 у канадському спорті
1974 у канадському спорті